A 2016–2017-es magyar labdarúgó-bajnokság második osztályát húsz csapat részvételével rendezik meg. A bajnokság névadója a Merkantil Bank. A bajnokság küzdelmei 2017. június 4-én értek véget, az utolsó fordulóban dőlt el, hogy a Balmazújvárosi FC története során először feljut az élvonalban, miután legyőzték a rivális Kisvárda csapatát. A bajnoki címet a Puskás Akadémia FC szerezte meg.

Csapatváltozások az előző szezonhoz képest 
 Kiesett a másodosztályba
 Puskás Akadémia FC, 11. helyezettként
 Békéscsaba 1912 Előre, 12. helyezettként
 Feljutott az élvonalba
 Gyirmót FC, a másodosztály győzteseként
 Mezőkövesdi SE, a másodosztály 2. helyezettjeként
 Kiesett a harmadosztályba
 Szigetszentmiklósi TK, 14. helyezettként
 Dunaújváros PASE, 15. helyezettként
 FC Ajka, 16. helyezettként
 Feljutott a másodosztályba
 Nyíregyháza Spartacus FC, az NB III keleti csoportjának győztese
 Ceglédi VSE, az NB III keleti csoportjának 2. helyezettjeként
 Kozármisleny SE, az NB III középcsoportjának győztese
 SZEOL SC, az NB III középcsoportjának 2. helyezettjeként
 Mosonmagyaróvári TE, az NB III nyugati csoportjának legjobb nem tartalékcsapataként
 Dorogi FC, az NB III nyugati csoportjának 2. legjobb nem tartalékcsapataként
 Cigánd SE, az NB III legjobb 3. helyezettjeként

Eredmények

Mérkőzések 
A fordulók eredményei a jobb oldali szövegre kattintva nyitható/csukható.

A bajnokság végeredménye

Góllövőlista

2017. június 5-én frissítve.

Kapcsolódó szócikkek 
 2016–2017-es magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály)
 2016–2017-es magyar labdarúgó-bajnokság (harmadosztály)
 2016–2017-es magyar labdarúgókupa

Jegyzetek

Források 
 Az MLSZ versenykiírása

Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 2